Tagulamanukod (Manucodia alter) är en nyligen urskild fågelart i familjen paradisfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Tagulamanukod förekommer på Tagula Island i ögruppen Louisiaderna utanför Nya Guinea. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter. Den behandlas traditionellt som en underart till svart manukod (M. ater), men urskiljs sedan 2022 som egen art av International Ornithological Congress (IOC) efter studier.

Status 
IUCN erkänner den ännu inte som egen art, varför dess hotstatus inte fastställts.

Noter 

Paradisfåglar
Fåglar i australiska regionen